Die Bardsragujn chumb 2022/23 ist die 31. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 29. Juli 2022 und endet am 26. Mai 2023.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielen jeweils viermal gegeneinander. Der Meister qualifiziert sich für die UEFA Champions League, während der Zweite, Dritte und der Pokalsieger in der UEFA Europa Conference League spielen. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte muss in die Relegation.

Vereine 
Neu dabei sind der Meister der Aradschin chumb 2021/22 Lernajin Arzach und der Zweite FC Schirak Gjumri. Sie ersetzten den Absteiger FC Sewan sowie den zurückgetretenen Norawank SC.

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23